Туран-шах — имя нескольких правителей в государствах Сельджукидов и Айюбидов:

Сельджукиды
 Туран-шах I ибн Кавурд-бек — султан Кермана 1085—1097 гг.
 Туран-шах II ибн Тогрул-шах — султан Кермана 1168—1174 гг.

Айюбиды
 аль-Муаззам Туран-шах ибн Айюб (ум. 1180) — брат Салах ад-Дина, его наместник в Йемене, затем в Дамаске.
 аль-Муаззам Туран-шах ибн Юсуф (род. 1181) — один из младших сыновей Салах ад-Дина
 аль-Муаззам Туран-шах ибн Айюб — малик Хисн Кайфы 1239—1249, султан Египта и амир Дамаска в 1249—1250 гг.
 аль-Муаззам Туран-шах — дядя амира Салах ад-Дина Юсуфа II, его наместник в Халебе в момент захвата города войсками Хулагу (январь—февраль 1260 года).

Тураншах — в древности титул правителей Турана.